Llanishen bezeichnet:

 Llanishen (Schiff, 1901), ein 1917 versenktes Schiff
 Llanishen (Schiff, 1929), ein 1941 versenktes Schiff
 Llanishen (Wales), Stadtteil von Cardiff